Rita Gács (Budapeste, 5 de agosto de 1978) mais conhecida como Rita Faltoyano, é uma ex-atriz

pornográfica húngara.

Biografia
Rita Faltoyano cresceu numa fazenda perto de Budapeste com seus padrinhos. Foi lá que aprendeu a montar cavalos e finalmente começou a andar ao nível de competição. Além de ser um campeã eqüestre ela também é uma ginasta e nadadora. Antes de trabalhar em filmes adultos, Faltoyano era uma estudante, sua primeira cena foi com o Pierre Woodman em No Sun, No Fun. Já usou os seguintes nomes em seus filmes: Daniella, Rita Faltiano, Rita Fox, Rita, Rita Twain e Rita Faltojano.
Iniciou-se na pornografia com participações esporádicas em 1998 e 1999, tendo começado oficialmente a sua carreira no ano 2000. Fez até ao início de 2006 cerca de 150 filmes excluindo coletâneas e participações sem sexo.
É assídua praticante de sexo anal, dupla penetração, atm, creampie e por vezes engole esperma, também já realizou sexo interracial e cenas de lesbianismo. Foi casada com o ator pornô Tommy Gunn de 2005 a 2007. Encerrou sua carreira em setembro de 2007.

Curiosidades 
 Foi várias vezes campeã de natação na Hungria na categoria júnior.
 Sua mãe foi miss Hungria em 1974.

Filmografia parcial
 110% Natural 3
 12 Nasty Girls Masturbating 4
 Absolute Ass 4
 Anal Brat
 Anal Prostitutes On Video 3
 Anal Strike
 Anal Trainer 9
 Big Boobs In Prague
 Brides And Bitches
 Butter Bags
 Decadent Love
 Deep Throat This 27
 Dementia 3
 Enjoy 1
 Erica
 Fiesta
 Gag Me Then Fuck Me
 Hot Showers 2
 Hustler XXX 2
 Journal de Pauline
 Katsumi's Dirty Deeds
 Kinky Sex
 Kiss My Ass
 Kiss 'n Tell
 Lipstick And Lingerie 1
 Love Sick
 Up Your Ass 14
 Video Adventures Of Peeping Tom 32

Prêmios

Avn (Adult Video News)
 2003 - Performance feminina estrangeira do ano

Outros
 2004 - Festival Internacional de Cine Erotico de Barcelona (FICEB) - Melhor cena de lesbianismo - Las reinas de la noche (ao lado de Katsumi)
 2002 - Venus (Alemanha) - Melhor atriz do Leste Europeu
 2002 - Festival Internacional de Cine Erotico de Barcelona (FICEB) - Melhor Atriz Coadjuvante - Faust: The Power of Sex

Ligações externas 
 Rita Faltoyano XXX
 Rita Faltoyano no IMDB
 Rita Faltoyano no Internet Adult Film Database
 Rita Faltoyano no Adult Film Database

Faltoyano, Rita
Naturais de Budapeste